Affentanz steht für:

 einen Tanz der Renaissance, siehe Tanz#Renaissance
 ein Musikvideo von Sascha Urlaub, siehe Gina-Lisa Lohfink#Gastauftritte
 eine Erzählung von David Grashoff
 ein Musikstück von Abwärts (Band)
 eine Episode von Dahoam is Dahoam, siehe Dahoam is Dahoam/Episodenliste

Siehe auch:
 Affentheater